Хемант Кумар (), более известен как Даршан Тхугудипа (, ; род. 16 февраля 1977, Поннампет, Когаду, Карнатака, Индия) — индийский актёр и продюсер, который снимается в основном в фильмах на языке каннада.

Биография 
Даршан родился под именем Хемант Кумар 16 февраля 1977 года в городе Поннампет, Когаду, в штате Карнатака, в семье актёра Тхугудеры Шринивас и его жены Мины.  Имеет сестру Дивью и брата Динакара, который впоследствии стал режиссёром, сценаристом и продюсером. Даршан получил начальное и среднее образования в городе Майсор. Его отец играл злодеев в фильмах на каннада, но несмотря на это, Даршану никогда не было так легко, так как его отец неохотно относился к его будущему. Против его желания, Даршан поступил в Нинасам, театральный университет в городе Шимога.
После учёбы в Нинасаме, Даршан работал киномехаником на съёмках различных фильмов, до того как стал ассистентом оператора Б. С. Говришанкара. Первой работой как актёра стала местная в штате мыльная опера С. Нараяна, также он сыграл на роль второго плана в фильме Mahabharatha. Также играл эпизодические и второстепенные роли в некоторых фильмах «Devara Maga», «Ellara Mane Dosenoo», «Bhoothayyana Makkalu» и «Mr. Harishchandra».

Первая главная кинороль стала роль Даасы, невинного юноши, который стал преступником в фильме «Majestic», фильм имел коммерческий успех. В 2003 году вышел фильм «Kariya», который имел коммерческий успех.

В 2008 году вышел фильм «Gaja», который стал для него прорывом и стал коммерчески успешным фильмом, но этот фильм помог ему создать нишу для себя как хорошо построенного, деревенского, но шикарного молодого человека среди людей. Благодаря коммерческому успеху фильма он стал высокооплачиваемым актёром в штате.

В 2014 году вышел фильм «Ambareesha», который имел коммерческий успех несмотря на смешанные отклики критиков. В 2015 году вышел фильм «Mr. Airavata», в котором он сыграл полицейского, но фильм имел коммерческий успех.

В 2016 году вышел фильм «Viraat», где он сыграл бизнесмена, фильм имел коммерческий успех. В том же году вышел фильм «Jaggu Dada», где он сыграл гангстера, но фильм получил негативные отклики критиков

В 2017 году вышли два фильма с его участием: «Chakravarthy» и «Tarak», один из них имел коммерческий успех.

Сейчас готовится к выпуску фильм «Kurukshetra», который будет снят в жанре эпического исторического фильма и стал самым дорогим фильмом в истории кинематографа на каннада, в котором Даршан сыграет главную роль

Личная жизнь 
В 2000 году Даршан женился на родственнице Виджаялакшми в храме . Имеют сына Винеша (род. 2008). Даршан имеет собственный минизоопарк, который находится недалеко от Майсора

Фильмография

Примечания